Anthopterus är ett släkte av ljungväxter. Anthopterus ingår i familjen ljungväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungväxter
Anthopterus